

Населені пункти та їхні частини
 Подліпе — село в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — село в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — частина міста Демблін у Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Подліпе — частина села Навойова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — частина села Дзевенцьоли в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Подліпе — частина села Млотковиці в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подліпе — колонія в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подліпе — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки